Miejscowości w USA:
 Austintown – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
Gminy w USA:
 Austintown (ang. Austintown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning